Роман Васильевич Мурзин (род. 21 июля 1982 года) — российский и монгольский игрок в хоккей с мячом.

Карьера 
Воспитанник иркутского бенди. Дебютировал в 2001 году в иркутской «Байкал-Энергии», где прошла основная часть его карьеры. В 2003/04 году выступал за армейцев Екатеринбурга. В 2004-06 годах играл в усть-илимском «Лесохимике». Сезон 2014/15 провёл в казанском «Динамо». 

Всего в чемпионате России провёл 289 игр, набрав 98+30 очков по системе «гол + пас». В 91 игре на Кубок России забил 32 мяча и сделал 8 результативных передач. 
1-ый мяч забил в 14 игре 29 ноября 2003 года в домашнем матче с командой Саяны (6:2) на 59 минуте без ассистента.
50-ый мяч забил в 136 игре 29 ноября 2009 года в выездном матче с Водником (7:2) на 56 минуте с передачи Евгения Шадрина.
98-ой мяч забил в 284 игре 1 февраля 2015 года в домашнем матче с командой Енисей (3:8) на 90 минуте с передачи Дениса Артюшина. 

В сезоне 2015/16 играет в оренбургском «Локомотиве». В 22 играх в высшей лиге провёл 38 мячей.
Участник XX международного турнира на призы Правительства РФ - 2012 в составе сборной Хакасии. 
В 2017 году дебютировал в сборной Монголии. На чемпионате мира был одним из лучших снайперов. В трёх играх предварительного этапа забил 9 мячей. В матче 1/4 финала против голландских хоккеистов забил 5 мячей.

Достижения 
  
 Третий призёр чемпионата Финляндии - 2017/18. 
 Серебряный призёр первенства России в первой лиге - 2007.  
 Третий призёр турнира команд группы B на чемпионате мира - 2017 (в составе сборной Монголии). 
 Победитель международного турнира Sportservice Reebok Jofa Cup - 2009. 
 Третий призёр первенства России среди юношей - 1998.

Статистика выступлений в чемпионатах и кубках России 

Примечание: Статистика голевых передач ведется с сезона — 1999/2000.

В чемпионатах России забивал мячи в ворота 23 команд 

  1-3.СКА-Нефтяник       = 9 мячей 11-13.Водник         = 4
  1-3.Волга              = 9       14-17.Саяны          = 3
  1-3.Енисей             = 9       14-17.СКА-Забайкалец = 3
  4-5.Динамо М           = 7       14-17.Байкал-Энергия = 3
  4-5.Кузбасс            = 7       14-17.Локомотив Ор   = 3
  6-7.Зоркий             = 6       18-23.Север          = 1
  6-7.Старт              = 6       18-23.СКА-Свердловск = 1
  8-10.Сибсельмаш        = 5       18-23.Строитель С    = 1
  8-10.Родина            = 5       18-23.Маяк           = 1
  8-10.Уральский трубник = 5       18-23.Лесохимик      = 1
 11-13.Металлург Бр      = 4       18-23.Мурман         = 1
 11-13.Ак Барс-Динамо    = 4

В чемпионатах России количество мячей в играх 

по 1 мячу забивал  в 73 играх 
по 2 мяча забивал  в  11 играх 
по 3 мяча забивал  в  1 игре 

Свои 98 мячей забросил в 85 играх, в 204 играх мячей не забивал.

Примечания

Ссылки 

 Р.В.Мурзин на сайте ФХМР
 Роман Мурзин
 Мурзин на сайте Байкал-Энергия

Хоккеисты с мячом России
Хоккеисты с мячом Монголии
Игроки КХМ «Байкал-Энергия»
Игроки КХМ «СКА-Свердловск»
Игроки КХМ «Лесохимик»
Игроки КХМ «Динамо-Казань»
Игроки КХМ «Саяны»
Игроки КХМ «Локомотив» Оренбург